Baret peut désigner :
 le baret (Morone americana), espèce de poissons ;
 Jeanne Baret (1740-1807), exploratrice et botaniste française, première femme à avoir fait le tour du monde ;
 les monts Baret, chaîne de montagnes sur Pluton.